Hugues Absil (né en 1961), peintre et dessinateur français ;
 Jean Absil (1893-1974), compositeur et pédagogue belge ;
 Walter Absil (né en 1924), survivant de l‘Holocauste.